Déa peut faire référence à :

Prénom
Déa est un prénom féminin brésilien notamment porté par :
 Déa Fenelon (1933-2008), historienne brésilienne ;
  (1964-), chanteuse et compositrice brésilienne.

Pseudonyme 

 Marie Déa, pseudonyme d'Odette Deupès (1912-1992), actrice française ;
 Magali Déa (1942-), pseudonyme de Magali Fallourd, parolière française née en 1942.
  (1917-1993), pseudonyme de Jandyra Berard Cazarré, actrice brésilienne.

Toponyme 

 Déa, localité de la commune de Nanga-Eboko du département de la Haute-Sanaga, dans la Région du Centre au Cameroun.
 Baisse de la Déa, baisse du parc national du Mercantour sur la commune française de Moulinet dans le département des Alpes-Maritimes, sur laquelle a été construit l'ouvrage de La Déa.

Construction 
 Ouvrage de La Déa, fortification faisant partie de la ligne Maginot située sur la commune de Moulinet dans le département français des Alpes-Maritimes.

Références